Calígula (12-41) — imperador romano
 Calígula (filme) — filme italo-americano de 1979 dirigido por Tinto Brass
 Caligula (gênero)

Desambiguações de antropônimos
Desambiguações de história
Desambiguações de cinema
Desambiguações de biologia